Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der andorranischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele 
Direkt zu Jahr: 1996 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Weblinks 
 Website mit Aufstellungen und Statistiken über den Fußball Andorras (italienisch)
 FIFA-Ergebnisdatenbank de.fifa.com

Andorra
!